Mackenzie Boyd-Clowes (ur. 13 lipca 1991 w Toronto) – kanadyjski skoczek narciarski, zawodnik klubu Altius Nordic Ski Club. Brązowy medalista olimpijski z 2022 w drużynie mieszanej. Uczestnik mistrzostw świata (2009, 2011, 2017, 2019 i 2021), igrzysk olimpijskich (2010, 2014, 2018 i 2022), mistrzostw świata w lotach (2012, 2014, 2016, 2018 i 2020) oraz mistrzostw świata juniorów (2006, 2007 i 2011). Rekordzista Kanady w długości skoku.

Przebieg kariery 
W 2005 i 2006 zdobywał brązowe medale mistrzostw Ameryki Północnej juniorów w konkursach drużynowych.

We wrześniu 2005 zadebiutował w cyklu FIS Cup. W Pucharze Kontynentalnym startował od grudnia 2006, a pierwsze punkty zdobył w marcu 2008 w Whistler, zajmując 23. miejsce. 24 stycznia 2009 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 42. pozycję na próbie przedolimpijskiej w Whistler. Wystąpił na Mistrzostwach Świata 2009, zajmując 46. miejsce na skoczni dużej.

Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 zajął 12. miejsce w konkursie drużynowym, a w obu indywidualnych odpadł w kwalifikacjach. 15 stycznia 2011 zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata, zawody na skoczni w Sapporo kończąc na 28. pozycji. Na Mistrzostwach Świata 2011 był 39. na skoczni dużej. W lipcu 2011 zajął 2. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Courchevel, po raz pierwszy stając na podium zawodów tej rangi.

Na przełomie stycznia i lutego 2013 cztery razy z rzędu zdobył punkty zawodów Pucharu Świata, które rozgrywane były na skoczniach mamucich. 10 lutego doznał podczas konkursu pokazowego w Willingen kontuzji barku, w wyniku której nie startował do końca sezonu 2012/13. 11 stycznia 2014 na Kulm w Tauplitz zajął 9. miejsce, osiągając najlepszy w karierze rezultat w konkursie Pucharu Świata. Poza tym występem w trakcie sezonu 2013/14 jeszcze czterokrotnie zajmował punktowane pozycje. Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 był 25. na skoczni dużej, 37. na normalnej i 12. w drużynie.

Przed sezonem 2014/15 ogłosił roczną przerwę w startach, treningi wznowił w maju 2015. W sezonie 2015/2016 Pucharu Świata najwyżej sklasyfikowany był 17 marca w Planicy, na 18. pozycji. W styczniu zajął 27. miejsce na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2016. W sezonie 2016/2017 najlepszym wynikiem Boyda-Clowesa w Pucharze Świata było 12. miejsce z grudnia z Klingenthal. Wystąpił też na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017, gdzie indywidualnie zajął miejsca w czwartej dziesiątce, a w drużynie mieszanej był 12.

W styczniu 2018 zajął 36. lokatę w Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2018, a w lutym po raz trzeci w karierze wystartował na zimowych igrzyskach olimpijskich, awansując do drugiej serii w obu konkursach indywidualnych – na skoczni normalnej był 26., a na dużej 21. W Pucharze Świata w sezonie 2017/2018 najlepszy rezultat zanotował w Oslo, gdzie zajął 15. pozycję. Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019 zajął 27. miejsce na skoczni dużej i 32. na normalnej. W sezonie 2018/2019 Pucharu Świata pięciokrotnie zdobywał punkty. Najwyżej klasyfikowany był na 24. pozycji w Vikersund. We wrześniu 2019 dwukrotnie zajął 3. lokatę w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Klingenthal. W sezonie zimowym 2019/2020 regularnie startował w zawodach Pucharu Świata. Punkty zdobył czterokrotnie, a najlepszy wynik (17. pozycja) osiągnął w drugim konkursie w Engelbergu.

W sezonie 2020/2021 Pucharu Świata dziesięciokrotnie zdobywał punkty. Dwa razy ukończył zawody cyklu w najlepszej dziesiątce – 22 listopada 2020 w Wiśle był 9., a 20 grudnia w Engelbergu zajął 6. pozycję. W klasyfikacji generalnej sezon ukończył na 32. miejscu ze 115 punktami. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2020, na których zajął 23. lokatę. Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021 indywidualnie był 34. na skoczni normalnej i 28. na dużej, a w drużynie mieszanej zajął 10. miejsce. 

W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata punkty zdobył 5 razy. Najwyżej sklasyfikowany został w otwierającym 70. Turniej Czterech Skoczni konkursie w Oberstdorfie, w którym zajął 25. miejsce. Wystartował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022. Indywidualnie zajął 16. miejsce na skoczni normalnej oraz 33. na dużej, z kolei w zawodach drużyn mieszanych reprezentacja Kanady, w której obok Boyda-Clowesa wystąpili Alexandria Loutitt, Matthew Soukup i Abigail Strate, nieoczekiwanie zdobyła brązowy medal, pierwszy w historii kanadyjskich skoków narciarskich na igrzyskach.

Swój rekord życiowy w długości lotu 224 m ustanowił na treningu przed konkursem indywidualnym na Letalnicy, 17 marca 2016 roku. Wynik ten jest też rekordem Kanady.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Boyda-Clowesa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Boyda-Clowesa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty M. Boyda-Clowesa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Boyd-Clowesa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 19 marca 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

​FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Kanadyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Toronto
Urodzeni w 1991